Горна кула е село в Южна България. То се намира в община Крумовград, област Кърджали.

География 
Село Горна кула се намира в планински район.

Външни препратки 

 Свободни снимки от с. Горна кула 

Села в област Кърджали
Населени места в община Крумовград